Stazione di Sesto al Reghena stazione ferroviaria sulla linea San Vito al Tagliamento-Motta di Livenza
 Stazione di Sesto Calende – stazione ferroviaria sulle linee Domodossola-Milano e Luino-Novara
 Stazione di Sesto Cremonese – stazione ferroviaria sulla linea Cremona-Iseo
 Stazione di Sesto Fiorentino – stazione ferroviaria sulle linee Bologna-Firenze e Firenze-Lucca
 Stazione di Sesto Marelli – stazione metropolitana sulla linea 1 della metropolitana di Milano
 Stazione di Sesto 1º Maggio FS – stazione metropolitana sulla linea 1 della metropolitana di Milano
 Stazione di Sesto Rondò – stazione metropolitana sulla linea 1 della metropolitana di Milano
 Stazione di Sesto San Giovanni – stazione ferroviaria sulle linee Chiasso-Milano e Lecco-Milano